Siculianesi – abitanti di Siculiana Marina
Siculianesi – abitanti di Siculiana